Milroy puede hacer referencia a:
Geografía:
Milroy, un lugar designado en el censo en Indiana, Estados Unidos;
Milroy, una ciudad en Minnesota, Estados Unidos;
Milroy, un lugar designado en el censo de Pensilvania;
el Municipio de Milroy, en el condado de Jasper, Indiana, Estados Unidos;
Otros:
la enfermedad de Milroy, una rara afección hereditaria del sistema linfático.